Лос Куахилотес има више значења:

 Лос Куахилотес (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Куахилотес (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику